Альваро Серватес (; род. 1989, Барселона) — испанский актёр, снимающийся в телевизионных драмах.

В 2015—2016 года играл императора Карла V в испанском телесериале «Карлос, король и император». В 2016 году играл одну из главных ролей в исторической драме , а в 2017 году — в телесериале  в роли полицейского. В 2019 году получил одну из главных ролей в полицейском сериале «Отряд Коста-дель-Соль».

В 2008 году был номинирован на премию «Гойя» за роль Давиа в фильме «Игра повешенного».

Примечания

Ссылки 

Актёры Испании